Línea 24 puede referirse a:
 Línea 24 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 24 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 24 de colectivos de San Juan, Argentina.
 Línea 24 de autobuses de Madrid, España.
 Línea 24 de autobuses de Pamplona, España.
 Línea 24 de los Transportes Urbanos de Zaragoza, España.
 Línea 24 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.